Новое Семёнкино — село в Клявлинском районе Самарской области в составе сельского поселения Старое Семенкино.

География 
Находится на расстоянии примерно 11 километров по прямой на восток-юго-восток от районного центра железнодорожной станции Клявлино.

История
Село (изначально деревня) образовалось в 1802 году выделением из деревни Старое Семенкино.

Население 
Постоянное население составляло 347 человек (чуваши 92%) в 2002 году, 281 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Клявлинского района